ФК Рух Хожов је пољски фудбалски клуб из града Хожова. Боје су светлоплава и бела, резервне бела, сива и црна.
Ривали су им локални Горњик из Забжа. Освојили су 14 шампионата и 3 купа.

Имена клуба 
 1920-1938: Рух Хајдуки Вјелке
 1939: Рух Хожов
 до 1945. угашени
 до 1954: Унија Рух
 од 1956: Рух Хожов

Успеси 
 Првенство Пољске:
Првак (14): 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1951, 1952, 1953, 1960, 1968, 1974, 1975, 1979, 1989.

 Куп Пољске:
Освајач (3): 1951, 1974, 1996.

 Суперкуп Пољске:
Финалиста (2): 1989, 1996.

 Интертото куп:
Финалиста (1): 1998.

Састав тима

Европски успеси

Спољашње везе 

 - Навијачки вебсајт 
 - Званични вебсајт 
 - ФК Рух Хожов 

Рух Хожов